L’Âge sombre du Cambodge () ou Période moyenne du Cambodge () est une période de l’histoire du Cambodge, s'étendant du  siècle au  siècle.

Notes et références 

Histoire du Cambodge